FC 02 Zwickau steht für:

 FC 02 Zwickau, späterer Name des FC 02 Schedewitz
 FC 02 Zwickau, Nachfolgeverein der SG Zwickau, siehe SG Zwickau #Nachfolgevereine